Тюнгерсхайм () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург.  Население составляет 2646 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,06 км². Официальный код  —  09 6 79 194.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии